Denker des Vaderlands is een eretitel die verleend wordt door Stichting Maand van de Filosofie in samenwerking met Filosofie Magazine en het dagblad Trouw. De titel wordt uitgereikt in het voorjaar en blijft twee jaar van kracht. Het initiatief wil de media verrijken met een filosofisch zwaargewicht, die de hectiek van het nieuws in een groter verband kan plaatsen. 

2011: Hans Achterhuis sprak graag over tegendenken als taak voor een filosoof
2013: René Gude zag meer in constructief meedenken
2015: Marli Huijer had het vaak over tussendenken
2017: René ten Bos wil tegen meningen in denken en complexe problemen verhelderen
2019: Daan Roovers wil zich inzetten voor publiek denken à la Kant
2021: Paul van Tongeren wil het wonder van de betekenis aan de orde stellen

Prijs